L'edizione 1982 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Viking.

Capocannoniere del torneo furono Tor Arne Granerud (Hamarkameratene) e Trygve Johannessen (Viking), con 11 reti.

Classifica finale

Verdetti
Viking Campione di Norvegia 1982.
Fredrikstad, Sogndal e Molde retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1982
Campionato norvegese di calcio